Лос Дурмијентес има више значења:

 Лос Дурмијентес (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Дурмијентес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику